La Superliga 2021-2022, 31ª edizione della massima serie del campionato croato di pallavolo maschile, si è svolta dal 1º ottobre 2021 al 27 aprile 2022: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club croate e la vittoria finale è andata per la ventunesima volta, la seconda consecutiva, all'.

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate: le prime quattro squadre classificate hanno acceduto ai play-off mentre l'ultima classificata è stata retrocessa in Druga Liga
 Play off, disputati con semifinali e finale giocati al meglio di due vittorie su tre gare.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di vittorie;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti
Scontri diretti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular Season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Retrocessa in Druga liga.

Note:
Rovinj ha scontato 1 punto di penalizzazione

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Semifinali

Finale

Verdetti

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022